Wollomg ist der Familienname von:

 Ernst Wollong (1885–1944), deutscher Lehrer und Musikdirektor
 Hans-Ludwig Wollong (* 1921), deutscher Musikpädagoge 
 Matthias Wollong (* 1968), deutscher Violinist